Osoby noszące to nazwisko:
 Felicjan Szopski – polski kompozytor, krytyk i pedagog muzyczny 
 Kazimierz Szopski – polski inżynier, specjalista obróbki plastycznej
 Michał Szopski – polski śpiewak operowy

Zobacz też 
 Ser szopski – biały ser bułgarski
 Szopska sałata